Стрэнг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Стрэнг, Гилберт (род. 1934) — американский математик и академик.
 Стрэнг, Джеймс (1813—1856) — представитель мормонской церкви во время кризиса преемника в 1844 г.
 Стрэнг, Уильям (художник) (1859—1921) — британский художник: рисовальщик, живописец и гравёр.
 Стрэнг, Уильям (1893—1978) — британский дипломат.